Din lo jing juen, film uit 1986 die ook bekend is onder de Engelstalige titel The Lunatics
 The Lunatics (theatergezelschap), Nederlands theatergezelschap
The Lunatic Comedy Club, Belgisch impro- en comedycollectief, ook wel The Lunatics geheten